

Василево — село, Добрицька область

Василево — село
 Василево — община

Василево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Василево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Василево — селище, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Васильово
 Васильєво